Palencia (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Guatemala
Palencia (provincie), een provincie van Spanje
Palencia (stad), een gemeente in de Spaanse provincie Palencia
CF Palencia, een Spaanse voetbalclub